El talismán puede referirse a:

 El talismán, novela de Stephen King y Peter Straub.
 El talismán, telenovela venezolano-estadounidense de 2012.
 El talismán, webserie mexicana de 2010.
 El talismán prodigioso, zarzuela española.
 El talismán, ballet de Marius Petipa.